Okręty US Navy o nazwie USS  "Antares":
Pierwszy "Antares" (AG-10) był okrętem transportowym, który był w służbie w latach 1922-1946.
Drugi "Antares" (AK-258) był okrętem transportowym, który był w służbie w latach 1952-1964.
Trzeci "Antares" (AKR-294)

Antares